Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans 1982 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes des moins de 20 ans. Cette édition a lieu à Pordenone, en Italie.

L'équipe d'Espagne des moins de 20 ans remporte sa  européenne de rink hockey.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 
Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Liens externes 
 Résultats

1982
Rink hockey masculin des moins de 20 ans
Rink hockey masculin des moins de 20 ans 1982
Sport dans la province de Pordenone
Sport en Italie en 1982
Sport en octobre 1982